Вікіпедія мовою букмол
 Вікіпедія мовою нюношк